Jack Draper era il detentore del titolo e lo ha confermato battendo in finale Alexander Ritschard con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(10-8).

Teste di serie 

  Tomáš Macháč (quarti di finale)
  Damir Džumhur (primo turno)
  Salvatore Caruso (secondo turno)
  Mats Moraing (secondo turno)

  Hugo Grenier (primo turno) 
  Illja Marčenko (secondo turno) 
  Zizou Bergs (secondo turno) 
  Franco Agamenone (primo turno)

Qualificati 

  Michael Mmoh (quarti di finale)
  Francesco Maestrelli (primo turno)
  Andrea Arnaboldi (primo turno)

  Gianmarco Ferrari (secondo turno) 
  Alexander Ritschard (finale) 
  Elmar Ejupović (primo turno)

Lucky loser 

  Jelle Sels (secondo turno)

Wildcard 

  Flavio Cobolli (primo turno)
  Matteo Arnaldi (primo turno)

  Stefano Napolitano (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Forlì V 2022